Санта-Комба — власна назва.

Топоніми

Санта-Комба — муніципалітет.

Санта-Комба-де-Россаш — парафія.
 Санта-Комба-де-Віларіса — парафія.